Шіба або Шиба (Šiba) — село в Словаччині , Бардіївському окрузі Пряшівського краю
 Саїд Шиба (араб. Saïd Chiba‎, нар. 28 вересня 1970, Касабланка) — марокканський футболіст.
 Шиба — назва бурової вишки (вежі) або свердловини на нафту у Західній Україні